Rahue puede referirse a:
Rahue, populoso sector del poniente de la ciudad de Osorno, región de Los Lagos, Chile.
Río Rahue (Bueno), tributario del río Bueno en la región de Los Lagos, Chile.
Río Rahue (Biobío), río de la región de la Araucanía, Chile, afluente del río Biobío.